Toto je seznam měst v Keni.

Zdaleka největší aglomerací v Keni je Nairobi, kde 1. ledna 2005 žilo 3 639 581 obyvatel, což představuje asi 10% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 30 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z let 1969, 1979, 1989 a 1999, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a provincie, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Central Bureau of Statistics
 Mongabay - počty obyvatel keňských měst v současnosti
 World Gazetteer - počty obyvatel keňských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel keňských měst v historii

 
Keňa
města